Homo-emancipatie in Nederland
 Homoseksualiteit in Nederland: Studie van een Emancipatiebeweging, Nederlands boek uit 1982 van Rob Tielman
 Homoseksualiteit in Nederland van 1730 tot de moderne tijd, Nederlands boek uit 2004 van Gert Hekma